Циганова
 Циганов Валерій Іванович (* 1956) — радянський гірськолижник, багаторазовий чемпіон СРСР.
 Циганов Валерій Петрович (* 1940) — радянський футболіст, півзахисник.
 Циганов Дмитро Михайлович (1903—1992) — радянський скрипаль, народний артист СРСР, лауреат Сталінської премії.
 Циганов Євген Едуардович (* 1979) — російський актор театру і кіно.
 Циганов Євген Терентійович (1921—1971) — капітан РА, Герой Радянського Союзу.
 Циганов Микола Георгійович (1909—1970) — генерал-лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Циганов Микола Григорович (1797—1832) — російський актор та поет.
 Циганов Микола Федорович (1904—1971) — мордовський мовознавець, поет, засновник ерзя-мордовської лексикографії.
 Циганов Михайло Степанович (1921—2001) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу.
 Циганов Олексій Іванович (1928—1985) — український радянський оториноларинголог, доктор медичних наук.
 Циганов Петро Іванович (1924—1978) — молодший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Циганов Сергій Миколайович (* 1992) — російський футболіст.